Gradež je lahko:

Gradež, naselje v občini Velike Lašče.
Gradež, italijansko: Grado, obmorsko mesto v Italiji v Tržaškem zalivu